El término aspecto puede referirse, en esta enciclopedia:

 en anatomía, al aspecto, uno de los elementos de la complexión física de las personas;
 en astronomía, al aspecto de un cuerpo del Sistema Solar, su posición respecto al Sol, visto desde la Tierra;
 en astrología, a los aspectos planetarios;
 en lingüística, al aspecto gramatical, la propiedad que poseen los verbos y las perífrasis verbales.